Орехово  — топоним.

Населённые пункты

Абхазия 
 Орехово — село в Гагрском районе.

Белоруссия 
 Орехово — деревня в Малоритском районе Брестской области.
 Орехово — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Орехово — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Орехово — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Болгария 
 Орехово — село в Смолянской области.

Македония 
 Орехово — село в общине Битола.

Россия 
Алтайский край
 Орехово — село в Бурлинском районе.

Белгородская область
 Орехово — село в Валуйском районе.

Владимирская область
 Орехово — деревня в Собинском районе.

Волгоградская область
 Орехово — село в Даниловском районе.

Воронежская область
 Орехово — хутор в Каменском районе.

Ивановская область
 Орехово — деревня в Родниковском районе.

Иркутская область
 Орехово — посёлок в Слюдянском районе.

Калининградская область
 Орехово — посёлок в Багратионовском районе.
 Орехово — посёлок в Гвардейском районе.
 Орехово — посёлок в Зеленоградском районе.
 Орехово — посёлок в Черняховском районе.

Калужская область
 Орехово — деревня в Жуковском районе.
 Орехово — деревня в Тарусском районе.

Костромская область
 Орехово — село в Галичском районе.

Курская область
 Орехово — село в Касторенском районе.

Ленинградская область
 Орехово — посёлок при станции в Приозерском районе.
 Орехово — деревня в Приозерском районе.

Марий Эл
 Орехово — деревня в Сернурском районе.

Москва
 Орехово — бывшая деревня, ныне в составе Москвы.

Московская область
 Орехово — бывшее сельцо, сейчас частный сектор в Дмитрове.
 Орехово — деревня в Ступинском районе.

Нижегородская область
 Орехово — село в Борском районе.
 Орехово — село в Городецком районе.

Новгородская область
 Орехово — деревня в Боровичском районе.

Омская область
 Орехово — село в Одесском районе.
 Орехово — село в Усть-Ишимском районе.

Орловская область
 Орехово — деревня в Орловском районе.
 Орехово — деревня в Сосковском районе.

Приморский край
 Орехово — село в Дальнереченском районе.
 Орехово — село в Черниговском районе.
 Орехово — до 1964 года название села Вербное в Дальнереченском районе.

Псковская область
 Орехово — деревня в Опочецком районе.
 Орехово — деревня в Струго-Красненском районе.

Рязанская область
 Орехово — село в Спасском районе.

Саратовская область
 Орехово — посёлок в Балашовском районе.
 Орехово — посёлок в Ивантеевском районе.

Смоленская область
 Орехово — деревня в Гагаринском районе.

Тамбовская область
 Орехово — посёлок в Тамбовском районе.

Тверская область
 Орехово — деревня в Андреапольском районе.
 Орехово — деревня в Западнодвинском районе.
 Орехово — деревня в сельском поселении «Итомля» Ржевского района.
 Орехово — деревня в сельском поселении «Успенское» Ржевского района.
 Орехово — деревня в Торжокском районе.
Орехово —  исчезнувшая деревня в Торопецком районе

Томская область
 Орехово — деревня в Первомайском районе.

Удмуртия
 Орехово — деревня в Алнашском районе.
 Орехово — деревня в Дебёсском районе.

Чечня
 Орехово — прежнее название села Янди в Ачхой-Мартановском районе.

Ярославская область
 Орехово — деревня в Даниловском районе.
 Орехово — деревня в Некоузском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Орехово — село в Сакском районе.

Украина 
Днепропетровская область
 Орехово — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
Донецкая область
 Орехово — село в Макеевском городском совете Донецкой области.
 Орехово — село в Покровском районе Донецкой области.
Киевская область
 Орехово — село в Кагарлыкском районе Киевской области.
Луганская область
 Орехово — село в Антрацитовском городском совете Луганской области.
 Орехово — село в Попаснянском районе Луганской области.
 Орехово — село в Старобельском районе Луганской области.
Харьковская область
 Орехово — село в Харьковском районе Харьковской области.

Озёра 

 Орехово — озеро в Тверской области, бассейн Западной Двины.

Станции 
 Орехово — станция метро в Москве.
 Орехово — станция Октябрьской железной дороги.
 Орехово — автостанция в Москве, недалеко от одноимённой станции метро.
 Орехово — бывшее (до 1965 года) название узловой железнодорожной станции Орехово-Зуево.

Футбольные клубы 
 «Орехово» — название футбольного клуба «Знамя Труда» из города Орехово-Зуево в 1993—1996 годах (в 1997—2002 годах назывался «Спартак-Орехово»).
 «Орехово» — название футбольного клуба «Знамя труда-2» из города Орехово-Зуево в 2013 году (в 2017 году назывался СШ «Спартак-Орехово»-М, в 2018 — СШ «Спартак-Орехово»).

См. также 
 Орехово-Борисово
 Орехово-Борисово Северное
 Орехово-Борисово Южное
 
 Ореховое